

Startliste 
Februar – März – April – Juni – Juli – August – September – Oktober – November – Dezember

Weblinks 
 Orbital Launches of 1958 – Gunter‘s Space Page (englisch)

1958